Streetfood steht für: 

 Street Food, Zwischenmahlzeit von einem fahrbaren Verkaufsstand oder unterwegs auf einer öffentlichen Verkehrsfläche verzehrt
 Streetfood (Fernsehsendung), Dokumentarserie von Netflix (2019)

Siehe auch:
 Fast Food (Schnellimbiss)